Luschna bezeichnet

 Lužná u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
 Lužná u Vsetína, Gemeinde im Okres Vsetín
 Lušna, hethitische Stadt in Anatolien